Murton (Copeland), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Murton (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Murton (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
 Murton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Murton (Tyne and Wear), een plaats in het Engelse graafschap Tyne and Wear